Petrochemia Płock steht für:

 Petrochemia Płock, früherer Name von Wisła Płock, polnischer Sportverein
 Petrochemia Płock, polnischer Ölkonzern, siehe PKN Orlen #Geschichte und Marktpräsenz